Di seguito una lista di asteroidi dal numero 314001 al 315000 con data di scoperta e scopritore.

314001-314100 

|-
| 314001 - ||  || 15 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 314002 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 314003 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 314004 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 314005 - || 2004 UK || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 314006 - ||  || 16 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 314007 - ||  || 19 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 314008 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 314009 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 314010 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 314011 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 314012 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 314013 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 314014 - ||  || 9 novembre 2004 || Veillet, C.
|-
| 314015 - ||  || 2 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 314016 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 314017 - ||  || 17 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 314018 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 314019 - ||  || 17 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 314020 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 314021 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 314022 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 314023 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 314024 - ||  || 10 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 314025 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 314026 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 314027 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 314028 - ||  || 2 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 314029 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 314030 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 314031 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 314032 - ||  || 11 dicembre 2004 || CSS
|-
| 314033 - ||  || 11 dicembre 2004 || CSS
|-
| 314034 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 314035 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 314036 - ||  || 16 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 314037 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314038 - ||  || 16 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 314039 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314040 Tavannes || 2005 AU || 4 gennaio 2005 || Ory, M.
|-
| 314041 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314042 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314043 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314044 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314045 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314046 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314047 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 314048 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314049 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 314050 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 314051 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314052 - ||  || 7 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 314053 - ||  || 14 gennaio 2005 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 314054 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 314055 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 314056 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 314057 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 314058 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 314059 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314060 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 314061 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 314062 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 314063 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 314064 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 314065 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 314066 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 314067 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 314068 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 314069 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 314070 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 314071 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 314072 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 314073 - ||  || 3 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 314074 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 314075 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 314076 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 314077 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 314078 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 314079 - ||  || 4 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 314080 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 314081 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 314082 Dryope ||  || 6 febbraio 2005 || Elst, E. W., Debehogne, H.
|-
| 314083 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 314084 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 314085 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 314086 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 314087 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 314088 - ||  || 4 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 314089 - ||  || 14 febbraio 2005 || Lowe, A.
|-
| 314090 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 314091 - ||  || 28 febbraio 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 314092 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314093 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314094 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314095 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314096 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 314097 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 314098 - ||  || 3 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 314099 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314100 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|}

314101-314200 

|-
| 314101 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314102 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314103 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314104 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 314105 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 314106 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 314107 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314108 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 314109 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314110 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 314111 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 314112 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 314113 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314114 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 314115 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314116 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314117 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314118 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 314119 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314120 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314121 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314122 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314123 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314124 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314125 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314126 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314127 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314128 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314129 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314130 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314131 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314132 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314133 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314134 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314135 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314136 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314137 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314138 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314139 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314140 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314141 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314142 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314143 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314144 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314145 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314146 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 314147 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 314148 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314149 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 314150 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 314151 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314152 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 314153 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 314154 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 314155 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 314156 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 314157 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 314158 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314159 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314160 - ||  || 31 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 314161 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 314162 - ||  || 21 marzo 2005 || Junk Bond
|-
| 314163 Kittenberger || 2005 GX || 1 aprile 2005 || Piszkesteto
|-
| 314164 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 314165 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 314166 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314167 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314168 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314169 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 314170 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314171 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 314172 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 314173 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 314174 - ||  || 7 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314175 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 314176 - ||  || 5 aprile 2005 || NEAT
|-
| 314177 - ||  || 11 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 314178 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314179 - ||  || 11 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 314180 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 314181 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 314182 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 314183 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314184 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 314185 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314186 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 314187 - ||  || 19 aprile 2005 || CSS
|-
| 314188 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 314189 - ||  || 7 maggio 2005 || CSS
|-
| 314190 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 314191 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 314192 - ||  || 11 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 314193 - ||  || 12 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 314194 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314195 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314196 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 314197 - || 2005 KX || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 314198 - ||  || 17 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314199 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 314200 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|}

314201-314300 

|-
| 314201 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 314202 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 314203 - ||  || 9 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 314204 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 314205 - ||  || 15 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314206 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 314207 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 314208 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 314209 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 314210 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 314211 - ||  || 23 giugno 2005 || NEAT
|-
| 314212 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 314213 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314214 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 314215 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 314216 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 314217 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 314218 - ||  || 15 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314219 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 314220 - ||  || 15 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314221 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 314222 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314223 - ||  || 11 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314224 - || 2005 OU || 17 luglio 2005 || NEAT
|-
| 314225 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 314226 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 314227 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 314228 - ||  || 29 luglio 2005 || LINEAR
|-
| 314229 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 314230 - ||  || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 314231 - ||  || 6 agosto 2005 || Broughton, J.
|-
| 314232 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314233 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314234 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314235 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314236 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314237 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 314238 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314239 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314240 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314241 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314242 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314243 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314244 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314245 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314246 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314247 - ||  || 31 agosto 2005 || Kandler, J.
|-
| 314248 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314249 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314250 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 314251 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314252 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314253 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314254 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314255 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314256 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314257 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314258 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314259 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314260 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314261 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 314262 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 314263 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314264 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 314265 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314266 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 314267 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314268 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 314269 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 314270 - ||  || 1 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 314271 - ||  || 12 settembre 2005 || Healy, D.
|-
| 314272 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314273 - ||  || 14 settembre 2005 || CSS
|-
| 314274 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314275 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314276 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314277 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 314278 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 314279 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314280 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314281 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314282 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314283 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314284 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314285 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314286 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314287 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 314288 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314289 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314290 - ||  || 23 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 314291 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314292 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314293 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314294 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314295 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314296 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 314297 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 314298 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314299 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314300 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|}

314301-314400 

|-
| 314301 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314302 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314303 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314304 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 314305 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314306 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314307 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314308 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314309 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314310 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 314311 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314312 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314313 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314314 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314315 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 314316 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314317 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314318 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 314319 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 314320 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314321 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314322 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 314323 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314324 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314325 - ||  || 30 settembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 314326 - ||  || 13 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 314327 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 314328 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 314329 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314330 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314331 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314332 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314333 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314334 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314335 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314336 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314337 - ||  || 9 ottobre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 314338 - ||  || 11 ottobre 2005 || Bickel, W.
|-
| 314339 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314340 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314341 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314342 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314343 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314344 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314345 - ||  || 5 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314346 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314347 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314348 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314349 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314350 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314351 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314352 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314353 - ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314354 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314355 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314356 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314357 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314358 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314359 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314360 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314361 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314362 - ||  || 25 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 314363 - ||  || 25 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 314364 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314365 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314366 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314367 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314368 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314369 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314370 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314371 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314372 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314373 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314374 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314375 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314376 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314377 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314378 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 314379 - ||  || 25 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 314380 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314381 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314382 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314383 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314384 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314385 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314386 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314387 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314388 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 314389 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314390 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314391 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 314392 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314393 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314394 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314395 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314396 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314397 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314398 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314399 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314400 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

314401-314500 

|-
| 314401 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314402 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314403 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314404 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314405 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314406 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314407 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314408 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314409 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314410 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314411 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314412 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314413 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314414 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314415 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314416 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314417 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 314418 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314419 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314420 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314421 - ||  || 31 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 314422 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314423 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314424 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314425 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314426 - ||  || 29 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 314427 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314428 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314429 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314430 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314431 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 314432 - ||  || 24 ottobre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 314433 - ||  || 26 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 314434 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314435 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314436 - ||  || 22 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 314437 - ||  || 26 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 314438 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314439 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314440 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 314441 - ||  || 1 novembre 2005 || CSS
|-
| 314442 - ||  || 2 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 314443 - ||  || 2 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 314444 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 314445 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314446 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314447 - ||  || 3 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 314448 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314449 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314450 - ||  || 2 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314451 - ||  || 10 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314452 - ||  || 10 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314453 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314454 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314455 - ||  || 1 novembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 314456 - ||  || 1 novembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 314457 - || 2005 WL || 20 novembre 2005 || Young, J. W.
|-
| 314458 - ||  || 21 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 314459 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 314460 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314461 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314462 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314463 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314464 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314465 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314466 - ||  || 30 novembre 2005 || Healy, D.
|-
| 314467 - ||  || 24 novembre 2005 || NEAT
|-
| 314468 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314469 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314470 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314471 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314472 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314473 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314474 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314475 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 314476 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314477 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314478 - ||  || 28 novembre 2005 || NEAT
|-
| 314479 - ||  || 24 novembre 2005 || NEAT
|-
| 314480 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 314481 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314482 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 314483 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314484 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314485 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314486 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 314487 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314488 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314489 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314490 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314491 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 314492 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 314493 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 314494 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 314495 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314496 - ||  || 21 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 314497 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 314498 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 314499 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 314500 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

314501-314600 

|-
| 314501 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314502 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314503 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314504 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314505 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314506 - ||  || 1 dicembre 2005 || NEAT
|-
| 314507 - ||  || 2 dicembre 2005 || CSS
|-
| 314508 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314509 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314510 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314511 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314512 - ||  || 5 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 314513 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314514 - ||  || 6 dicembre 2005 || CSS
|-
| 314515 - ||  || 5 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 314516 - ||  || 1 dicembre 2005 || LONEOS
|-
| 314517 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314518 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 314519 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314520 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314521 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314522 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314523 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314524 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314525 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314526 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314527 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314528 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314529 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314530 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314531 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314532 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314533 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314534 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314535 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314536 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314537 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314538 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314539 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314540 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314541 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314542 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314543 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314544 - ||  || 22 dicembre 2005 || NEAT
|-
| 314545 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314546 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314547 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314548 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314549 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314550 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314551 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314552 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314553 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314554 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 314555 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314556 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 314557 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 314558 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314559 - ||  || 8 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 314560 - ||  || 25 dicembre 2005 || LONEOS
|-
| 314561 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314562 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314563 - ||  || 30 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 314564 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314565 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314566 - ||  || 30 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 314567 - ||  || 25 dicembre 2005 || LONEOS
|-
| 314568 - ||  || 27 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 314569 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314570 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314571 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314572 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314573 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 314574 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 314575 - ||  || 30 dicembre 2005 || CSS
|-
| 314576 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314577 - ||  || 29 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314578 - ||  || 23 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 314579 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314580 - ||  || 31 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314581 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314582 - ||  || 30 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314583 - ||  || 29 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314584 - ||  || 7 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 314585 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314586 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314587 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 314588 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 314589 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 314590 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 314591 - ||  || 5 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 314592 - ||  || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 314593 - ||  || 2 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314594 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 314595 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 314596 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314597 - ||  || 6 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 314598 - ||  || 5 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 314599 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 314600 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|}

314601-314700 

|-
| 314601 - ||  || 20 gennaio 2006 || NEAT
|-
| 314602 - ||  || 20 gennaio 2006 || CSS
|-
| 314603 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314604 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 314605 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 314606 - ||  || 24 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 314607 - ||  || 31 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314608 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 314609 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 314610 - ||  || 3 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 314611 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314612 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 314613 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 314614 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314615 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314616 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314617 - ||  || 22 febbraio 2006 || CSS
|-
| 314618 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314619 - ||  || 24 febbraio 2006 || NEAT
|-
| 314620 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 314621 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 314622 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 314623 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314624 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314625 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314626 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 314627 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 314628 - ||  || 18 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 314629 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 314630 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 314631 - ||  || 20 aprile 2006 || CSS
|-
| 314632 - ||  || 21 aprile 2006 || CSS
|-
| 314633 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 314634 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 314635 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 314636 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 314637 - || 2006 JK || 1 maggio 2006 || Broughton, J.
|-
| 314638 - ||  || 5 maggio 2006 || Broughton, J.
|-
| 314639 - ||  || 3 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 314640 - ||  || 3 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 314641 - ||  || 4 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 314642 - ||  || 4 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 314643 - ||  || 7 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314644 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314645 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 314646 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 314647 - ||  || 27 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 314648 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314649 - ||  || 23 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314650 Neilnorman ||  || 19 luglio 2006 || Dawson, M.
|-
| 314651 - ||  || 18 luglio 2006 || LUSS
|-
| 314652 - ||  || 18 luglio 2006 || LUSS
|-
| 314653 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314654 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 314655 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 314656 - ||  || 21 luglio 2006 || CSS
|-
| 314657 - ||  || 25 luglio 2006 || NEAT
|-
| 314658 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314659 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314660 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314661 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 314662 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314663 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314664 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314665 - ||  || 18 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 314666 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 314667 - ||  || 20 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 314668 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 314669 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314670 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314671 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 314672 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 314673 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314674 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314675 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 314676 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 314677 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 314678 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 314679 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 314680 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 314681 - ||  || 29 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 314682 - ||  || 29 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 314683 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 314684 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 314685 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 314686 - ||  || 29 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 314687 - || 2006 RK || 2 settembre 2006 || OAM
|-
| 314688 - || 2006 RX || 1 settembre 2006 || Observatoire Naef
|-
| 314689 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314690 - ||  || 13 settembre 2006 || NEAT
|-
| 314691 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314692 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314693 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314694 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314695 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314696 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314697 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314698 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314699 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314700 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|}

314701-314800 

|-
| 314701 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 314702 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 314703 - ||  || 14 settembre 2006 || Masiero, J.
|-
| 314704 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314705 - || 2006 SR || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 314706 - ||  || 16 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314707 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 314708 - ||  || 17 settembre 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 314709 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 314710 - ||  || 16 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 314711 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314712 - ||  || 18 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 314713 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 314714 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 314715 - ||  || 16 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 314716 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 314717 - ||  || 20 settembre 2006 || CSS
|-
| 314718 - ||  || 18 settembre 2006 || Calvin College
|-
| 314719 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 314720 - ||  || 22 settembre 2006 || San Marcello
|-
| 314721 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314722 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314723 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314724 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314725 - ||  || 23 settembre 2006 || Sárneczky, K., Kuli, Z.
|-
| 314726 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 314727 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314728 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314729 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314730 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314731 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314732 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314733 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314734 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314735 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 314736 - ||  || 22 settembre 2006 || CSS
|-
| 314737 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314738 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 314739 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 314740 - ||  || 24 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 314741 - ||  || 24 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 314742 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314743 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314744 - ||  || 23 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314745 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314746 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314747 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314748 - ||  || 27 settembre 2006 || Jarnac
|-
| 314749 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314750 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314751 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314752 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314753 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314754 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 314755 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314756 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314757 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314758 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314759 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314760 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314761 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314762 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314763 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314764 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314765 - ||  || 29 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 314766 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 314767 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314768 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314769 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314770 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314771 - ||  || 25 settembre 2006 || CSS
|-
| 314772 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314773 - ||  || 18 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 314774 - ||  || 30 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 314775 - ||  || 30 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 314776 - ||  || 16 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314777 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314778 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314779 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314780 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314781 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314782 - ||  || 22 settembre 2006 || CSS
|-
| 314783 - ||  || 10 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 314784 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314785 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314786 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314787 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314788 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314789 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314790 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314791 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314792 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314793 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314794 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314795 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314796 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314797 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314798 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 314799 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314800 - ||  || 9 ottobre 2006 || NEAT
|}

314801-314900 

|-
| 314801 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 314802 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 314803 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314804 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314805 - ||  || 15 ottobre 2006 || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
| 314806 - ||  || 2 ottobre 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 314807 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314808 Martindutertre ||  || 15 ottobre 2006 || San Marcello
|-
| 314809 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314810 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314811 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314812 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314813 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314814 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314815 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314816 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314817 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314818 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314819 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314820 - ||  || 16 ottobre 2006 || Bickel, W.
|-
| 314821 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314822 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314823 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314824 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314825 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314826 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314827 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314828 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314829 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314830 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314831 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314832 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314833 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314834 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314835 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314836 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314837 - ||  || 19 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314838 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314839 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314840 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314841 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314842 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 314843 - ||  || 10 gennaio 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 314844 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314845 - ||  || 20 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314846 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314847 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314848 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314849 - ||  || 19 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 314850 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314851 - ||  || 21 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314852 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314853 - ||  || 29 ottobre 2006 || Endate, K.
|-
| 314854 - ||  || 20 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 314855 - ||  || 21 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 314856 - ||  || 21 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 314857 - ||  || 21 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 314858 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314859 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314860 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314861 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314862 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314863 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314864 - ||  || 27 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314865 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314866 - ||  || 27 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314867 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314868 - ||  || 27 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314869 - ||  || 28 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314870 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314871 - ||  || 29 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314872 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314873 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 314874 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314875 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314876 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314877 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314878 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314879 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314880 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314881 - ||  || 11 novembre 2006 || CSS
|-
| 314882 - ||  || 11 novembre 2006 || NEAT
|-
| 314883 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314884 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314885 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314886 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314887 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314888 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314889 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314890 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314891 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314892 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314893 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314894 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314895 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314896 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314897 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314898 - ||  || 13 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314899 - ||  || 13 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314900 - ||  || 14 novembre 2006 || LINEAR
|}

314901-315000 

|-
| 314901 - ||  || 15 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314902 - ||  || 15 novembre 2006 || Apitzsch, R.
|-
| 314903 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314904 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314905 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 314906 - ||  || 14 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314907 - ||  || 14 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314908 - ||  || 14 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314909 - ||  || 14 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314910 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314911 - ||  || 15 novembre 2006 || CSS
|-
| 314912 - ||  || 15 novembre 2006 || CSS
|-
| 314913 - ||  || 9 novembre 2006 || NEAT
|-
| 314914 - ||  || 8 novembre 2006 || NEAT
|-
| 314915 - ||  || 1 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314916 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314917 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314918 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314919 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314920 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314921 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314922 - ||  || 21 novembre 2006 || Birtwhistle, P.
|-
| 314923 - ||  || 16 novembre 2006 || CSS
|-
| 314924 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314925 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314926 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314927 - ||  || 25 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 314928 - ||  || 10 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 314929 - ||  || 16 novembre 2006 || CSS
|-
| 314930 - ||  || 16 novembre 2006 || CSS
|-
| 314931 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314932 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314933 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314934 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314935 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314936 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314937 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314938 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314939 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314940 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 314941 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 314942 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 314943 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 314944 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314945 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314946 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314947 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 314948 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314949 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314950 - ||  || 20 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 314951 - ||  || 21 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314952 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314953 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314954 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314955 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314956 - ||  || 20 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 314957 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314958 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314959 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 314960 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314961 - ||  || 24 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314962 - ||  || 25 novembre 2006 || CSS
|-
| 314963 - ||  || 27 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314964 - ||  || 27 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314965 - ||  || 27 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314966 - ||  || 21 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314967 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314968 - || 2006 XE || 9 dicembre 2006 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 314969 - ||  || 11 dicembre 2006 || LINEAR
|-
| 314970 - ||  || 9 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 314971 - ||  || 9 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314972 - ||  || 14 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314973 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314974 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314975 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314976 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314977 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 314978 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314979 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314980 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314981 - ||  || 12 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 314982 - ||  || 12 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314983 - ||  || 12 dicembre 2006 || CSS
|-
| 314984 - ||  || 12 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314985 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314986 - ||  || 13 dicembre 2006 || CSS
|-
| 314987 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314988 Sireland ||  || 13 dicembre 2006 || Balam, D. D.
|-
| 314989 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314990 - ||  || 17 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314991 - ||  || 20 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314992 - ||  || 20 dicembre 2006 || Farra d'Isonzo
|-
| 314993 - ||  || 20 dicembre 2006 || CSS
|-
| 314994 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314995 - ||  || 22 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 314996 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 314997 - ||  || 8 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 314998 - ||  || 8 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 314999 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 315000 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0314001